Терешкова Валентина Володимирівна
 Валентина Терешкова (алмаз)